Hermlin ist der Familienname folgender Personen:
 Andrej Hermlin (* 1965), deutscher Pianist 
 Stephan Hermlin (1915–1997), deutscher Schriftsteller und Übersetzer

Siehe auch:
 Hermelin (Begriffsklärung)